

Agricoltura
 prato – nel linguaggio comune, terreno agricolo inerbito
prato rasato – tipo di prato con scopi paesaggistico-ricreativi
 prato stabile – tipo di prato con vegetazione erbacea permanente

Astronomia 
 18116 Prato – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Prato – comune italiano
 Prato – località di Genova compresa nel quartiere Struppa
 Prato – frazione del comune svizzero di Lavizzara

Denominazioni composte 
 Prato alla Drava – frazione del comune italiano di San Candido
 Prato allo Stelvio – comune italiano
 Prato all'Isarco – frazione dei comuni italiani di Cornedo all'Isarco e Fiè allo Sciliar
 Monte Prato – montagna tra la provincia di Reggio Emilia (Emilia-Romagna) e la provincia di Lucca (Toscana)
 Prato della Valle – piazza di Padova
 Prato di Campoli – località del comune italiano di Veroli

Persone 
 a Prato - famiglia nobile trentina
 Dolores Prato (1892-1983) – scrittrice, poetessa e docente italiana
 Filippo Prato (1910-1980) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Mario Prato di Pamparato (1932-2021) – militare italiano
 Nando Prato (1932) – cantante italiano
 Leonella Prato Caruso (1933) – traduttrice italiana
 Giancarlo Prato (1938) – calciatore italiano
 Maurizio Prato (1941) – dirigente pubblico e privato italiano
 Enrico Prato (1945) – calciatore italiano
 Paolo Prato (1973) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Patricio Prato (1979) – cestista argentino naturalizzato italiano

Sport 
 Associazione Calcio Prato – società di calcio italiana con sede a Prato
 Hockey Prato 1954 – società di hockey su pista italiana con sede a Prato
 Pallamano Prato – società di pallamano italiana con sede a Prato
 Prato Calcio a 5 – società di calcio a 5 italiana con sede a Prato
 Unione Rugby Prato Sesto – società di rugby a 15 italiana con sede a Sesto Fiorentino
 Volley Prato – società pallavolistica italiana con sede a Prato

Pagine correlate 
 Del Prato
 Il prato

Altri progetti